

Синьогорське сільське поселення — сільське поселення, Білокалитвинський район, Ростовська область
 Синьогорське сільське поселення — сільське поселення, Нагорський район, Кіровська область